Duartina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Duartina (ort), São Paulo, 
 Duartina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar